Тресков ( или ) — фамилия:
 Тресков, Андрей Алексеевич (1903—1971) — советский физик, сейсмолог.
 Тресков, Герман фон (1818—1900) — прусский генерал от инфантерии.
 Тресков, Нильс (1751—1833) — норвежский философ и политический деятель.
 Тресков, Удо фон (1808—1885) — прусский генерал от инфантерии.
 Тресков, Хеннинг фон (1901—1944) — генерал-майор немецкой армии (1944), один из активных участников заговора против Адольфа Гитлера.
 Тресков, Элизабет (1898—1992) — немецкая золотых дел мастер, ювелир и профессор искусств.

См. также 
 Треска (значения)
 Трескин